Сезон ФК «Валенсія» 2010—2011 - 93-й за ліком сезон футбольного клубу Валенсія і його 24-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Це був третій сезон Унаї Емері на посаді головного тренера.

Поточний склад 
Номери подано згідно з офіційним сайтом: www.valenciacf.comГравці, що входили до складу Валенсія Б, але могли взяти участь в іграх основної команди.''

В оренді в іншому клубі

Гравці прийшли / пішли

Прийшли 

Загальні витрати:  €33,250,000

Пішли 

Загальний прибуток:   €87,500,000

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри 
Валенсія взяла участь у всіх основних змаганнях: Ла-Лізі, Лізі чемпіонів УЄФА і Копа-дель-Рей.

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Примітки

Посилання 
  

Валенсія
2010—2011